Kraetzig oder Krätzig ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Kraetzig (1819–1887), Ministerialdirektor und Reichstagsabgeordneter
 Andrea Krätzig, Geburtsname von Andrea Vannahme (* 1968), deutsche Fernsehmoderatorin
 Helmut Krätzig (1933–2018), deutscher Filmregisseur
 Hermann Krätzig (1871–1954), deutscher Politiker (SPD)
 Johannes Krätzig (1915–1991), deutscher Politiker (CDU)
 Wilfried Krätzig (1932–2017), deutscher Bauingenieur